Хара́ма () — река в Испании, правый приток реки Тахо.

Берёт начало в Центральной Кордилльере. Течёт на юг, протекает восточнее Мадрида. Впадает в реку Тахо в районе населённого пункта Аранхуэс. Крупнейший приток — Тахунья.

Длина реки составляет 190 км, площадь бассейна — 11 596,81 км². На реке образовано несколько водохранилищ, которые используются для орошения.

См. также 
 Битва при Хараме

Примечания

Литература 
 
 El Jarama. Gran enciclopèdia catalana

Притоки Тахо
Реки Кастилии-Ла-Манчи
Реки Мадрида